

Patronyme 

 Lizinska de Mirbel (1796-1849), miniaturiste française ;
 Charles-François Brisseau de Mirbel (1776-1854), son mari, botaniste français.

Toponyme 

 La rue de Mirbel à Paris en hommage au précédent ;
 Mirbel, ancienne commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne ;
 Mirbel dans le département du Calvados dans la région Normandie.